La Granja pode referir-se a:

 La Granja (Cáceres) - um município da província de Cáceres
 La Granja (Chile) - uma comuna do Chile
 Palacio Real de La Granja de San Ildefonso - palácio barroco localizado na província de Segóvia
 La Granja (Miró) - una pintura de Joan Miró

Ver também
 Granja (desambiguação)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos